Малое Заозёрье — деревня в Окуловском муниципальном районе Новгородской области, относится к Берёзовикскому сельскому поселению.

История 
В 2001 г. постановлением Правительства РФ деревня Заозёрье переименована в Малое Заозёрье.

Население

Примечания 

Населённые пункты Окуловского района